Киттикачон — тайская фамилия.
 Киттикачон, Наронг (род. 1933) — полковник таиландской армии, член правящего триумвирата 1971—1973, сын Танома Киттикачона.
 Киттикачон, Таном (1911—2004) — фельдмаршал таиландской армии, премьер-министр Таиланда в 1963—1973.